Brightwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brightwood (Indiana)
 Brightwood (Massachusetts)
 Brightwood (North Carolina)
 Brightwood (Ohio)
 Brightwood (Oregon)
 Brightwood (Pennsylvania)
 Brightwood (Virginia)
 Brightwood (Washington D.C.)

in Kanada:
 Brightwood (Nova Scotia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brightwood (Hagerstown), in Hagerstown, Maryland, ID-Nr. 74000973
 Brightwood Beach Cottage, in Litchfield, Minnesota, ID-Nr. 78001551